Plusieurs gares ferroviaires françaises portent le nom de Faubourg (faisant référence à leur implantation dans un faubourg de chaque ville concernée) :
 Gare de Faubourg-de-Rouvroy, à Abbeville ;
 Gare du Faubourg-d'Orléans, à Romorantin-Lanthenay ;
 Gare de Valenciennes-Faubourg-de-Paris, à Valenciennes.

Faubourg